Alejandro Chumacero – calciatore boliviano, centrocampista
 Alí Chumacero – poeta, saggista ed editore messicano
 Blas Chumacero – leader sindacale e politico messicano
 Edgar Chumacero – schermidore messicano
 Juan Chumacero Carrillo y Sotomayor – giurista e statista spagnolo